McKellar est un nom de famille et de lieu.

Patronyme 

  (1816–1894), homme politique canadien ;
  (1912–1940), pilote combattant de la Royal Air Force pendant la Bataille d'Angleterre ;
  (1903–1970), fermier, soldat et homme politique australien ;
  (1976–), actrice américaine et sœur cadette de Danica ;
 Danica McKellar (1975–), actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américaine et sœur aînée de Crystal ;
 Dan McKellar (1976-), entraîneur australien de rugby à XV ;
  (1892–1917), footballeur britannique ;
 Don McKellar (1963–), acteur, réalisateur et scénariste canadien ;
  (1833–1900), homme d'affaires et homme politique canadien ;
  (1930–2010), dramaturge et satiriste social australien ;
  (1869–1957), homme politique américain ;
 Kenneth McKellar (1927–2010), chanteur britannique ;
  (1918–1976), homme politique canadien ;
 , producteur d'enregistrements australien.

Lieux 

 , banlieue de Canberra ;
 , canton canadien.

Voir aussi 

 
 La branche Sud du delta de la Kaministiquia, connue soue le nom de